Soviètic pot referir-se a:
 pertanyent o relatiu al soviet;
 natural de la desapareguda Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques;
 relatiu al comunisme soviètic.

Pàgines de desambiguació